Руссе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Буш-дю-Рон
 Руссе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи
 Руссе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара